Abano může znamenat:
 Pietro d'Abano — italský filosof, astrolog a profesor medicíny
 Abano (ledovec) — ledovec v Gruzii
 Abano (Kareli) — vesnice v okresu Kareli v Gruzii
 Abano (Kazbegi) — vesnice v okresu Kazbegi v Gruzii
 Abano (průsmyk) — průsmyk v Gruzii
 Abano Terme — město v provincii Padova v Itálii
 Abano Healthcare Group